Treća hrvatska nogometna liga – Jug 1998./1999.

 
 

U jedinstvenu 2. HNL je ušao NK Mosor Žrnovnica, dok su u prve županijske lige ispali NK Uskok Klis, NK Jadran Kaštel Sućurac, NK Zmaj Makarska, NK Prevlaka Gruda i NK Pakoštane.

Poveznice 
  1. ŽNL Zadarska 1998./99.

Izvori 
 RSSSF: Croatia 1998./99.

1998./99. Jug
3-jug